Гринов може бити:

 Гринов (Мекленбург), општина у округу Мекленбург-Штрелиц, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Гринов (Пренцлау), општина у округу Укермарк, у њемачкој покрајини Бранденбург.